Emigration (lat. emigratio 'utvandring', av emigro 'utvandra'), utvandring, innebär att lämna ett land, en plats eller område för en lång tid framåt. Utvandringen ifrån Europa till USA under främst 1800-talet kan ses som klassiskt exempel på emigration i en stor skala. Emigration kan även betyda att "gå ur sin nutid". Emigration används ofta i förhållande till begreppet immigration som syftar på invandring till ett land eller område. Den delas oftast upp i två delar, dels om den är positiv migration (befolkningen har ökat i ett land) eller negativ migration (befolkningen har minskat i ett land) på grund av detta. 

Begreppet används även inom biologin för att beskriva djur som rör sig mellan avlägsna områden beroende på årstid, exempelvis för olika sorters flyttfåglar.

Emigration och push- och pull-faktorer 
Enligt en teoribildning etablerad av Lee 1966 finns det push- och pull-faktorer som påverkar människors val att emigrera från ett område till ett annat. Medan pushfaktorer är negativa förhållanden i ursprungsområdet som vill få migranter att flytta därifrån (man vill ifrån något negativt), så är pullfaktorer positiva förhållanden i destinationsområdet som lockar dit migranter (man vill till något mera positivt). Exempel på push-faktorer kan vara ekonomisk misär, social instabilitet eller att landet befinner sig till exempel i inbördeskrig, medan pull-faktorer kan vara sökande efter bättre jobb, möjligheter till utbildning och utveckling alternativt en mer inkluderande kultur.

Se även 
 Asyl
 Exil
 Deportation
 Diaspora
 Emigrationen från Sverige till Nordamerika
 Flykting
 Fri rörlighet för personer
 Invandring
 Migration
 Nettoflyttning
 Sveriges invandring och utvandring

Referenser 

Demografi
Migration
Nationella befolkningsgrupper i förskingring